Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1988 го́да () — 44-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1988
Спорт в Латвии в 1988 году
Футбол в СССР в 1988 году